Кашкай может означать:
 Кашкайцы
 Nissan Qashqai